Laffitte (avec deux f et deux t) est un nom propre qui peut référer à :

Étymologie 
 Dans le sud-ouest de la France, Laffitte désigne un lieu  caractérisé par une pierre fichée dans la terre (borne).

Patronyme 

 Charles Laffitte (1803-1875), banquier et homme politique français ;
 Jacques Laffitte (1767-1844), financier et homme politique français / voir Gouvernement de Jacques Laffitte ;
  ;
 Jeanne Laffitte (? -), fondatrice des Éditions Jeanne Laffitte ;
 Jules Laffitte (1838-1904), journaliste français ;
 Marcel Laffitte (1880-?), joueur français de rugby à XV ;
 Martin Laffitte (1773-1840), homme politique français ;
 Mourad Laffitte (né en 1965), réalisateur français ;
  ;
  (1770-1821) flibustier frère de Jean Lafitte
 Pierre Laffitte (1823-1903), philosophe de la science lié au positivisme ;
 Pierre Lafitte (1872-1938), éditeur et homme de presse français.
 Pierre Laffitte (1925-2021), homme politique français.
 Robert Laffitte (1911-2003), géologue, dernier doyen de la Faculté des sciences d'Alger.

Toponyme 

 Maisons-Laffitte est une commune française du département des Yvelines ;
 Château de Maisons-Laffitte ;
 Hôtel Laffitte, ancien hôtel particulier du  de Paris ;
 Rue Laffitte, rue du  de Paris.

Voir aussi 
   (avec un seul f et un seul t) 
   (avec deux f et un seul t) 
   (avec un seul f et deux t) 
   (avec un h au lieu d'un f)